Ми́лан Ро́дич (; 2 апреля 1991, Дрвар, СР Босния и Герцеговина, СФРЮ) — сербский футболист, защитник клуба «Црвена Звезда».

Клубная карьера 
Дебютировал за главную команду «ОФК» 26 апреля 2009 года в матче против «Партизана» в возрасте 18 лет. 31 января 2013 года подписал контракт с «Зенитом». Дебютировал в составе «Зенита» 21 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Ливерпуля». 2 сентября 2013 года, в последний день закрытия летнего трансферного окна, был отдан в аренду нижегородской «Волге», цвета которой защищал до конца чемпионата в мае 2014 года. После окончания аренды вернулся в петербургский клуб. 29 октября 2014 года забил первый мяч за «Зенит» в игре 1/8 финала Кубка России по футболу 2014/2015 (2:3) против тульского «Арсенал».

31 августа 2015 года Родич присоединился к «Крыльям Советов». Футболист подписал с самарцами трёхлетний контракт. Летом 2017 года после вылета «Крыльев Советов» из Премьер-лиги перешёл в «Црвену Звезду» за 250 тыс. евро.

Дебют за «Црвену Звезду» состоялся 27 июля 2017 года в Лиге Европы против пражской «Спарты».

Карьера в сборной 
Дебютировал в молодёжной сборной Сербии 6 июня 2012 года в матче против сборной Швеции. В основную сборную Сербии вызывался на товарищеские матчи со сборными Израиля и России, но на поле так и не вышел. 4 июня 2018 года в товарищеском матче против Чили дебютировал за сборную, выйдя на 80-й минуте встречи на замену Александру Коларову. Был включён в заявку сборной Сербии на чемпионат мира 2018 года, но весь турнир провёл в запасе.

Достижения 
 «Зенит»
 Чемпион России: 2014/15
 Серебряный призёр чемпионата России: 2012/13
 «Црвена Звезда»
 Чемпион Сербии: 2017/18, 2018/19

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль футболиста на сайте ФК «Зенит»
 Статистика на Zenit History
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Црвена звезда»